Rostislav I av Kiev, född okänt år, död 1167, var en monark (storfurste) av Kiev mellan 1159 och 1167.

Referenser

Kievrikets regenter
Personer i Ukraina under 1100-talet
Födda 1100-talet
Avlidna 1167
Män
Personer i Ryssland under 1100-talet